Bardewik ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Bardewik († 1310), von 1308 bis 1310 Lübecker Bürgermeister
 Arnold von Bardewik († 1350), Ratsherr in Lübeck
 Nikolaus Bardewik (1506–1560), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Willekin von Bardewik (* vor 1280; † nach 1320), Syndicus der Hansestadt Lübeck